Dante Berretti – dirigente sportivo italiano (1897-1965)
Campionato nazionale Dante Berretti – competizione calcistica giovanile, dedicata a Dante Berretti
Maicol Berretti – calciatore sammarinese (1989–)